Ituri – fiume della Repubblica Democratica del Congo, affluente dell'Aruwimi
 Foresta pluviale dell'Ituri –  foresta equatoriale estesa nel bacino idrografico del fiume Ituri
 Provincia dell'Ituri – provincia della Repubblica Democratica del Congo
Conflitto dell'Ituri  (1999-2007)